HMS Perseus — ряд кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії, названих на честь міфічного героя Персея
 HMS Perseus (1776) — 20-гарматний корабель 6-го рангу. Збудований у 1776 році. У 1799 році переобладнаний на бомбардирський корабель. Розібраний у 1805 році.
 HMS Perseus (1812) — 22-гарматний корабель 6-го рангу. Збудований у 1812 році. З 1818 року використовувався на рейдовій службі. Розібраний у 1850 році.
 HMS Perseus (1861) — дерев'яний шлюп типу «Camelion». Збудований у 1861 році. З 1886 року використовувався на рейдовій службі. У 1904 році перейменований на «HMS Defiance II». Проданий у 1912 році.
 HMS Perseus (1897) — бронепалубний крейсер типу «Pelorus». Збудований у 1897 році, проданий на здам у 1914 році.
 HMS Perseus (N36) — підводний човен типу «Parthian». Збудований у 1929 році. Брав участь у Другій світовій війні. Підірвався на міні та затонув 6 грудня 1941 року поблизу узбережжя Греції.
 HMS Perseus (R51) — легкий авіаносець типу «Колоссус». Збудований у 1945 році. Зданий на злам у 1958 році.

Кораблі ВМС Великої Британії